W Polsce
 Gronowo – część miasta Leszno
 Gronowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Gronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo 
 Gronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno 
 Gronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino 
 Gronowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Gronowo – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Gronowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice
 Gronowo – gromada

 Zobacz też
 Gronowo Górne, Gronowo Elbląskie, Polskie Gronowo, Gronów, Gronowice.

Linki zewnętrzne